Теодо също и Теодон (Theodo; Theodon) е име на:

 Теодон I, херцог на Бавария (508-512) (легенда)
 Теодон II, херцог на Бавария (512-537) (легенда)
 Теодон III, херцог на Бавария (537-565) (легенда)

 Теодо I/IV (630-680), херцог на Бавария (640-680)
 Теодо II/V (665-717), херцог на Бавария (680-717)
 Теодо III (770-793), херцог на Бавария (776)
 Теодо от Бавария (1526-1534), син на Вилхелм IV (херцог на Бавария 1508-1550)